10.000 luchtballonnen is het veertiende studioalbum van K3. Tevens is dit het eerste album met een compleet nieuwe bezetting, het debuutalbum voor Klaasje Meijer, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn. Het album bevat twaalf nieuwe liedjes en twaalf herwerkte liedjes, deze maal met de stemmen van de nieuwe bezetting.

Tracklist